Oktett (lat. octo = acht) steht für eine Gruppe aus acht Teilen, speziell:

 Oktett (Informatik), eine Informationsmenge von acht Bit
 Oktett (Musik), eine Gruppe von acht Musikern oder ein Stück für eine solche
 in der Verslehre eine achtzeilige Strophenform, siehe Achtzeiler
 Oktett, eine Elektronenschale, die mit acht Elektronen (voll) besetzt ist, siehe Oktettregel